30-я бригада:
 30-я лыжная бригада Карельского фронта
 30-я мотострелковая бригада (РККА)
 30-я отдельная мотострелковая бригада (ВС РФ)
 30-я химическая танковая бригада (1-го формирования)
 30-я отдельная механизированная бригада